Louis Bellaud (1543-1588), poète provençal du  ;
 Mathilde Bellaud-Dessalles (1859-1938), historienne française.